Oise peut faire référence à :
 l'Oise (département), département français de la région Hauts-de-France ;
 l'Oise (rivière), rivière franco-belge.

Commune 
 Asnières-sur-Oise
 Auvers-sur-Oise
 Beaumont-sur-Oise
 Bernes-sur-Oise
 Boran-sur-Oise
 Bruyères-sur-Oise
 Butry-sur-Oise
 Champagne-sur-Oise
 Châtillon-sur-Oise
 Méry-sur-Oise
 Mézières-sur-Oise
 Monceau-sur-Oise
 Neuville-sur-Oise
 Nogent-sur-Oise
 Noisy-sur-Oise
 Précy-sur-Oise

Voir aussi
 Canal latéral à l'Oise, canal du nord de la France ;
 Val-d'Oise, département français de la région Île-de-France ;
 Seine-et-Oise, ancien département Français.